Ceratomyxa är ett släkte av djur. Ceratomyxa ingår i familjen Ceratomyxidae.

Ceratomyxa är enda släktet i familjen Ceratomyxidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Myxozoer
Ceratomyxa